Путумайо:

 Путумайо — департамент в Колумбии.
 Путумайо — река в Южной Америке.